Termenul „Mori” se poate referi la:

 Mori (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Mori, Trentino-Alto Adige, comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 4650 Mori, asteroid din centura principală